Cialda – dolce
 Cialda di caffè – filtro da usare per preparare il caffè
 Cialda – personaggio della serie animata Ecco Pippo!

Altri progetti